El título Brand New Day puede referirse a:
 Brand New Day, álbum del grupo de jazz rock, Blood, Sweat & Tears.
 Brand New Day, un disco de Sting, de 1999.
 Brand New Day, una canción de Van Morrison, incluida en su álbum Moondance.
 Brand New Day, una canción incluida en la banda sonora de la película Camp Rock 2: The Final Jam.